Góra Świętego Wawrzyńca – grodzisko w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie chełmińskim, w gminie Chełmno,
 Góra Świętego Wawrzyńca – wzniesienie w województwie śląskim, w powiecie mikołowskim, na terenie miasta Orzesze.